Autostrada A61 (Francja)
 Autostrada A61 (Niemcy)